North kan syfta på:

 North (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 North (auktor) – ett auktornamn
 North (musikalbum av Elvis Costello) – ett musikalbum från 2003 av Elvis Costello
 North (musikalbum av Logh) – Loghs fjärde studioalbum, utgivet 2007
 North (musikalbum av Something Corporate) – ett musikalbum från 2003 av Something Corporate
 North – originaltitel på en amerikansk komedifilm från 1994, se Snacka om rackartyg

Geografi

Hongkong 

 Norra Hongkong, distrikt,

Kamerun 

 Norra regionen (region i Kamerun),

USA 

 North, South Carolina – Orangeburg County, 
 North (reservoar), Wisconsin, Wood County, 

Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kamerunförgreningar
Robotskapade USAförgreningar